Itinguensi – abitanti di Itinga do Maranhão
Itinguensi – abitanti di Itinga